Мелроз ():
 Мелроз — город в Шотландии.
 Мелроз — город в округе Мидлсекс, штат Массачусетс, США.
 Мелроз — город в округе Стернс, штат Миннесота, США.
 Мелроз — тауншип в округе Стернс, Миннесота, США.